Le Pain noir est une suite romanesque en quatre tomes de Georges-Emmanuel Clancier publié entre 1956 et 1961.
 Le Pain noir est également le titre du premier tome de cette suite romanesque.
 Le Pain noir est un feuilleton télévisé de Serge Moati d'après ce roman. 
 Le Pain noir est un roman de Hubert Krains publié en 1903.

Voir aussi 
 Les Enfants du pain noir, roman de Pierre Gamarra (1950)